Лизање може значити:
 Додиривање језиком ма чега ван усне дупље самог организма.
 Кунилингус
 Анилингус